Thomaz Soares da Silva, gyakran Zizinho (São Gonçalo, 1921. szeptember 14. – Niterói, 2002. február 8.), brazil labdarúgó-fedezet.

Források
https://web.archive.org/web/20160809084444/http://world-football-legends.co.uk/index.php/bra/68-zizinho
https://www.theguardian.com/news/2005/aug/16/guardianobituaries.football
https://www.theguardian.com/news/2002/feb/12/guardianobituaries.alexbellos
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2574073/100-World-Cup-heroes-40-21-Sportsmails-countdown-continues-Gazza-Kempes-Hagi-Jairzinho.html
http://www.rsssf.com/miscellaneous/iffhs-century.html

Extra linkek
http://m.fifa.com/fifa-tournaments/players-coaches/people=63844/index.html 
https://web.archive.org/web/20100410221437/http://www.cbf.com.br:80/ca2/267j.html
https://web.archive.org/web/20160817114528/http://www.fifaworldcup.eoldal.hu/cikkek/1950.html

1922-ben született személyek
2002-ben elhunyt személyek
Brazil labdarúgók
A CR Flamengo labdarúgói
A São Paulo FC labdarúgói
Az Audax Italiano labdarúgói
Az 1950-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgó-középpályások